Георгий Родин:
 Родин, Георгий Петрович (1933—2016) — советский металлург, Герой Социалистического труда.
 Родин, Георгий Семёнович (1897—1976) — советский военный деятель, генерал-лейтенант танковых войск.